Hegedűs Tibor (1898–1984) színművész, rendező, színigazgató, főiskolai tanár
 Hegedűs Tibor (1926–2002) újságíró, műfordító, műsorszerkesztő
 Hegedűs Tibor (1955) sportlövő, edző
 Hegedüs Tibor (1961) csillagász, fizikus
 Hegedűs Tibor (1982) labdarúgó (Nyíregyháza, Kaposvári Rákóczi, Győri ETO)